Beltre oder Beltré ist der Familienname folgender Personen:

 Adrián Beltré (* 1979), dominikanischer Baseballspieler
 Ángel Beltré (* 1983), dominikanischer Boxer
 Jesús Beltre (* 1964), dominikanischer Boxer